Azaña puede referirse a:
 Numancia de la Sagra, localidad española conocida hasta 1936 con el nombre de Azaña.
 Esteban Azaña (1850-1890) empresario, historiador y político español; padre de Manuel Azaña.
 Manuel Azaña (1880-1940) escritor y político español, presidente de la Segunda República Española.
 Azaña, cuatro días de julio, documental de 2008 sobre Manuel Azaña, dirigida por Santiago San Miguel y protagonizada por Jordi Dauder.